Рами́з Михма́нович Маме́дов (; 21 августа 1972, Москва, СССР) — российский футболист, защитник. Выступал за сборную России.

Биография 
Рамиз Мамедов родился 21 августа 1972 года в Москве.

Отец — Михман Мамедов, азербайджанец, родом из села Земо-Карабулахи Грузинской ССР, после службы в армии остался в Москве. Мать — русская.

Карьера

Клубная 
Воспитанник московского «Спартака», в составе которого стал пятикратным чемпионом страны. Выступал за «красно-белых» в 1992—1998 годах. В 1998—1999 годах защищал цвета тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов», после чего уехал играть в киевское «Динамо», где стал чемпионом страны. В сезоне 2000/01 играл в составе австрийского «Штурма». Отыграв сезон в Австрии, летом 2001 года вернулся в Россию, в московский «Локомотив», где выступал за дублирующий состав. В 2002 году перешёл в саратовский «Сокол», но из-за травм и разногласий с главным тренером играл только за дубль. Спустя полгода подписал контракт с астраханским клубом «Волгарь-Газпром». В 2003 году выступал за «Луч-Энергию», с которым завоевал малые золотые медали первенства зоны «Восток» второго дивизиона, после чего принял решение завершить карьеру.

В чемпионате России провел 139 игр, забил 7 мячей.

В сборной 
В 1994—1998 годах провёл 10 игр за сборную России.

Первый футболист, сыгравший за сборную, будучи игроком Первого дивизиона. 18 ноября 1998 года, являясь игроком тульского «Арсенала», сыграл в товарищеском матче против сборной Бразилии (1:5).

Достижения

Командные 
 Чемпион России (5): 1992, 1993, 1994, 1996, 1997
 Бронзовый призёр чемпионата России: 1995
 Обладатель Кубка России (2): 1993/94, 1997/98
 Финалист Кубка России: 1995/96
 Чемпион Украины: 1999/00
 Обладатель Кубка Украины: 1999/00
 Победитель зоны «Восток» Второго дивизиона России: 2003

Личные 
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (4): № 1 (1994, 1996), № 2 (1993, 1995)
 Лучший правый защитник чемпионата России по оценкам «Спорт-Экспресс» (2): 1994, 1995

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Штурм»
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Луч» Владивосток